Padgett ist der Familienname folgender Personen:

 Abigail Padgett (* 1942), US-amerikanische Schriftstellerin
 Don Padgett (1911–1980), US-amerikanischer Baseballspieler
 Ernie Padgett (1899–1957), US-amerikanischer Baseballspieler
 J. Michael Padgett, US-amerikanischer Klassischer Archäologe
 Laura J. Padgett (* 1958), US-amerikanische Künstlerin
 Lemuel P. Padgett (1855–1922), US-amerikanischer Politiker
 Ron Padgett (* 1942), US-amerikanischer Dichter
 Scott Padgett (* 1976), US-amerikanischer Basketballspieler
 Travis Padgett (* 1986), US-amerikanischer Leichtathlet
 Walter Padgett (1867–1929), britischer Sportschütze

Siehe auch:
 Badgett